Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је 16. и 17. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. одбранио је Јамајканац Јусејн Болт.

Земље учеснице 
Учествовало је 56 такмичара из 43 земље.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013..

Нови рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичара 2013. године је пре почетка светског првенства (10. августа 2013) заузимало следећи пласман. Од њих 10 по четворица су са Јамајке и из САД, и по један из Уједињеног Краљевства и Француске. Од њих десет, неће учесвовати Американци Тајсон Геј (позитивна допинг контрола) и Лок Дентариус (није се квалификовао у репрезентацију) и Јамајканац Асафа Пауел (позитивна допинг контрола на националном првенству).

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала по три првопласирана из сваке групе (КВ) те још три такмичара са најбољим резултатима (кв).,,

Ветар: Група 1: −0.4 м/с, Група 2: −0.2 м/с, Група 3: 0.0 м/с, Група 4: −0.7 м/с, Група 5: −0.6 м/с, Група 6: +0.2 м/с, Група 7: +0,2 м/с.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Позиција !! Група !! Стаза !! Име !! Земља !! Резултат !! Напомена
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 2 || 7 ||align=left| Анасо Џободвана ||align=left|  Јужноафричка Република || 20,17 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 6 || 7 ||align=left| Адам Џемили ||align=left|  Уједињено Краљевство || 20,17 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 3 || 6 ||align=left| Ворен Вир ||align=left|  Јамајка || 20,34 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 2 || 3 ||align=left| Чуранди Мартина ||align=left|  Холандија || 20,37 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 1 || 2 ||align=left| Кертис Мичел ||align=left|  САД || 20,37 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 1 || 7 ||align=left| Џејсума Сајди Ндура ||align=left|  Норвешка || 20,44 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 4 || 8 ||align=left| Алонсо Едвард ||align=left|  Панама || 20,45 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8 || 2 || 8 ||align=left| Мосито Лехата ||align=left|  Лесото || 20,46 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 9 || 2 || 6 ||align=left| Alex Quiñónez ||align=left|  Еквадор || 20,47 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 3 || 4 ||align=left| Брунио Ортелано ||align=left|  Шпанија || 20,47 || КВ, НР
|-bgcolor=ccffcc
| 11 || 3 || 3 ||align=left| Жими Вико ||align=left|  Француска || 20,50 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 1 || 5 ||align=left| Сергиј Смелик ||align=left|  Украјина || 20,52 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc
| 13 || 4 || 5 ||align=left| Никел Ашмид ||align=left|  Јамајка || 20,54 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 14 || 1 || 6 ||align=left| Ликургос-Стефанос Цаконас ||align=left|  Грчка || 20,55 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 14 || 5 || 7 ||align=left| Џејмс Елингтон ||align=left|  Уједињено Краљевство || 20,55 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 16 || 4 || 7 ||align=left| Антоан Адамс ||align=left|  Сент Китс и Невис || 20,56 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 17 || 5 || 2 ||align=left| Jason Livermore ||align=left|  Јамајка || 20,59 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 17 || 5 || 4 ||align=left| Волас Спирмон ||align=left|  САД || 20,59 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 19 || 5 || 6 ||align=left| Карол Залевски ||align=left|  Пољска || 20,60 || кв
|-
| 19 || 3 || 7 ||align=left| Бруно де Барос ||align=left|  Бразил || 20,60 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 21 || 7 || 6 ||align=left| Јусејн Болт ||align=left|  Јамајка || 20,66 || КВ
|-
| 22 || 2 || 4 ||align=left| Tremaine Harris ||align=left|  Канада || 20,68 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 23 || 6 || 6 ||align=left| Ајзеја Јанг ||align=left|  САД || 20.70 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 24 || 6 || 3 ||align=left| Shōta Iizuka ||align=left|  Јапан || 20,71 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 25 || 7 || 4 ||align=left| Делано Вилијамс ||align=left|  Уједињено Краљевство || 20,72 || КВ
|-
| 26 || 4 || 4 ||align=left| Aldemir da Silva Junior ||align=left|  Бразил || 20,73 || 
|-
| 27 || 5 || 5 ||align=left| Xie Zhenye ||align=left|  Кина || 20,74 || 
|-
| 28 || 1 || 4 ||align=left| Исак Маквала ||align=left|  Боцвана || 20,84 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 29 || 7 || 7 ||align=left| Лалонд Гордон ||align=left|  Тринидад и Тобаго || 20,85 || КВ
|-
| 30 || 6 || 5 ||align=left| Винстон Џорџ ||align=left|  Гвајана || 20,88 || 
|-
| 30 || 6 || 4 ||align=left| Серхио Руиз ||align=left|  Шпанија || 20,88 || 
|-
| 32 || 1 || 8 ||align=left| Kyle Greaux ||align=left|  Тринидад и Тобаго || 20,89 || 
|-
| 33 || 3 || 2 ||align=left| Кеј Такасе ||align=left|  Јапан || 20,96 || 
|-
| 34 || 4 || 3 ||align=left| Нил де Оливеира ||align=left|  Шведска || 20,97 || 
|-
| 34 || 7 || 3 ||align=left| Јуичи Кобајаши ||align=left|  Јапан || 20,97 || 
|-
| 36 || 5 || 8 ||align=left| Роландо Паласиос ||align=left|  Хондурас || 21,02 || 
|-
| 37 || 7 || 2 ||align=left| Алекс Вилсон ||align=left|  Швајцарска || 21,11 || 
|-
| 38 || 5 || 3 ||align=left| Лугелин Сантос ||align=left|  Доминиканска Република || 21,13 || 
|-
| 38 || 6 || 2 ||align=left| Енрико Демонте ||align=left|  Италија || 21,13 || 
|-
| 40 || 2 || 5 ||align=left| Ratu Banuve Tabakaucoro ||align=left|  Фиџи || 21,27 || 
|-
| 41 || 1 || 3 ||align=left| Hitjivirue Kaanjuka ||align=left|  Намибија || 21,33 || 
|-
| 42 || 7 || 5 ||align=left| Јан Жумер ||align=left|  Словенија || 21,35 || 
|-
| 43 || 3 || 1 ||align=left| Лестрод Роланд ||align=left|  Сент Китс и Невис || 21.37 || 
|-
| 44 || 7 || 1 ||align=left| Jamial Rolle ||align=left|  Бахаме || 21,40 || 
|-
| 45 || 2 || 1 ||align=left| Џош Рос ||align=left|  Аустралија|| 21,45 || 
|-
| 46 || 4 || 1 ||align=left| Александар Хјуте ||align=left|  Русија || 21,46 || 
|-
| 47 || 4 || 2 ||align=left| Yendountien Tiebekabe ||align=left|  Того || 21,85 || 
|-
| 48 || 2 || 2 ||align=left| Liaquat Ali ||align=left|  Пакистан || 21,90 || 
|-
| 49 || 1 || 1 ||align=left| Неди Мари ||align=left|  Сејшели || 21,98 ||         
|-
| 49 || 5 || 1 ||align=left| Корни Карл Вилијамс ||align=left|  Сент Винсент и Гренадини || 21,98 || 
|-
| 51 || 3 || 5 ||align=left| Мичел Дејвис ||align=left|  Доминика || 21,99 || 
|-
| 52 || 7 || 8 ||align=left| Дидје Кики ||align=left|  Бенин || 22,01 || 
|-
| 53 || 6 || 8 ||align=left| Ayman Mohamed Ahmed Said ||align=left|  Египат || 22,27 ||  
|-
| 54 || 3 || 8 ||align=left| Bernardo Baloyes ||align=left|  Колумбија || 22,37 || 
|-
| 55 || 6 || 1 ||align=left| Jerai Torres ||align=left|  Гибралтар || 22,98 || 
|-
| || 4 || 6 ||align=left| Hua Wilfried Koffi ||align=left|  Обала Слоноваче ||  || 
|}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала двојица првопласираних из три полуфиналне групе (КВ), плус двојица према постигнутом резултату (кв''').,,

Ветар: Група 1: 0.0 м/с, Група 2: 0.0 м/с, Група 3: −0.3 м/с.

Финале 
<small> Финале је стартовало у 20:10.,

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном